Iemand die opkomt voor de belangen van zijn eigen land, zie nationalisme
 Een van de partijen in de Spaanse burgeroorlog, zie Nationalistische factie (Spaanse Burgeroorlog)
 In Noord-Ierland, iemand die voor vereniging van Noord-Ierland met Ierland is, zie Iers republicanisme